Frans-Vlaanderen
 Flandre (schip, 1888), een Belgische pakketboot